Hans Musäus ist der Name folgender Personen:

* Hans Musäus (Schauspieler, 1851) (1851–1921), deutscher Schauspieler 
 Hans Musäus (Schauspieler, 1910) (1910–1981), deutscher Schauspieler